Vanceboro kan syfta på:

 Vanceboro, Maine
 Vanceboro, North Carolina